Martin Schleich ist der Name folgender Personen:

* Martin Schleich (Schriftsteller) (1827–1871), deutscher Schriftsteller 
 Martin Schleich (Pokerspieler) (* 1982), deutscher Pokerspieler